Кира-Панайя — греческий топоним. Может означать:

 Кира-Панайя (остров) — остров.
  — село в сообществе  на Карпатосе.
  — село на Скиросе.
  — село в сообществе  в общине Сули.

См. также 
 Богородица